

Топонім 

 Бжеський повіт — повіт у Малопольському воєводстві Польщі.
 Бжеський повіт — повіт у Опольському воєводстві Польщі.
 Левін-Бжеський — місто в Опольському воєводстві Польщі.
 Левін-Бжеський — місько-сільська ґміна у південно-західній Польщі. Належить до Бжезького повіту.

Прізвище 

 Адам Спитек Бжеський (?—1657) — пинський стольник.
 Миколай Бжеський (XVI ст.) — кам'янецький староста.
 Бжеський Роман Степанович (1894—1982) — український письменник, публіцист, маляр.

 Бжеська Валентина Юхимівна (1896—1977) — українська акторка.